Jan Piotrowski (ok. 1550–1591) – sekretarz królewski, kronikarz
 Jan Nepomucen Piotrowski (1816–1878) – polski aktor i dyrektor teatrów prowincjonalnych
 Jan Dionizy Piotrowski (1875–1964) – polski inżynier technolog
 Jan Piotrowski (1885–1962) – polski inżynier, geodeta
 Jan Piotrowski (1889–1947) – polski dziennikarz, redaktor, publicysta
 Jan Piotrowski (1907–1984) – absolwent wyższych studiów ekonomicznych, uczestnik wojny 1939–1944, dowódca 3. kompanii w VIII zgrupowaniu AK "Krybar"
 Jan Piotrowski (ur. 1953) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy tarnowski, biskup diecezjalny kielecki
 Jan Piotrowski – polski aktor

Przypisy